Флёрэ́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Флёрэ — в департаменте Орн.
 Флёрэ — в департаменте Вьенна.